Az Amerikai Egyesült Államokban összesen 8 megye viseli az Orange (magyarul narancs) nevet.
 Orange megye (Észak-Karolina)
 Orange megye (Florida)
 Orange megye (Indiana)
 Orange megye (Kalifornia)
 Orange megye (New York)
 Orange megye (Texas) 
 Orange megye (Vermont)
 Orange megye (Virginia)